České příjmení Tichota mělo nebo má více osob:

 Jiří Tichota (1937) – český muzikolog a hudebník, zakladatel a umělecký vedoucí skupiny Spirituál kvintet
 Karel Tichota (1975) – český fotbalista
 Vladimír Tichota (1899–??) – český a československý politik
 Zdeněk Tichota – český hudebník, člen Framus Five
 Zdenka Tichotová (1954) – česká folková zpěvačka